Stankelben (Tipulidae) er et myggelignende insekt. Den er kendetegnende ved en meget slank kropsbygning og seks meget lange ben.

Som følge af dens udseende forveksles den ofte med

 Mejeredderkopper (Pholcidae) og
 Mejere (Opiliones)

Begge to minder i kropsbygningen om stankelben, men adskiller sig ved en kortere krop, otte ben, samt manglende vinger.